A 2017-es magyar amerikaifutball-bajnokság a tizenharmadik férfi amerikaifutball-bajnokság, melyet a Magyar Amerikai Futball Szövetség írt ki három osztályban. A legmagasabb osztály a Hungarian Football League (HFL), a bajnokság 2017. március 25-én vette kezdetét.

HFL
A kiemelt bajnokság (Ratio Media HFL) ebben az évben is 6 csapattal került lebonyolításra: a 2016-os HFL csapatai közül a Budapest Cowbells, a Budapest Wolves, az Eger Heroes, a Győr Sharks és a Miskolc Steelers, valamint a Divízió I. bajnoka, a Dunaújváros Gorillaz küzdött a magyar bajnoki címért; a Nyíregyháza Tigers nem vállalta az indulást. A bajnokság médiapartnere a Digi Sport.

A lebonyolítás nem változott, a 6 csapat egykörös (5 mérkőzéses) alapszakaszt játszik, és a legjobb 4 csapat jut be a rájátszásba, ahol 1-1 mérkőzésen dől el a továbbjutás ill. a döntő.

HFL alapszakasz
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! width="5"  |
! width="175" |Csapat
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="30" |
! width="100" |Megjegyzés
|-
|- style="background: #ccffcc;"
|1||align="left"|  Miskolc Steelers||5||5||0||159||98||1,00
 | align = "center" rowspan = "4" | Rájátszásba jutott
|- style="background: #ccffcc;"
|2||align="left"|  Eger Heroes||5||3||2||120||122||0,60
|- style="background: #ccffcc;"
|3||align="left"|  Budapest Cowbells||5||3||2||105||104||0,60
|- style="background: #ccffcc;"
|4||align="left"|  Budapest Wolves||5||2||3||159||148||0,40|- 
|5||align="left"|  Győr Sharks||5||1||4||101||148||0,20| align = "center" rowspan = "2" | 
|- 
|6||align="left"|  DAK Acél Gorillaz||5||1||4||74||98||0,20|}

HFL rájátszás 

Divízió I
A másodosztályú bajnokság (Fezen Divízió I.) 2017. március 25-én rajtolt. A bajnokság során csupán 5 csapat indult, így a lebonyolítás megváltozott: az alapszakasz legjobb 4 csapata középszakaszba jutott, ahol az alapszakasz-mérkőzések visszavágóit rendezték. A legjobb két csapat jutott be a döntőbe. A győztes feljut a HFL-be.
Alapszakasz

Középszakasz

Pannon BowlFehérvár Enthroners''' – Budapest Eagles 28–7

Divízió II
A harmadosztályú bajnokság (Berény Sport Divízió II.) 2017. március 25-én rajtolt 12 indulóval, miután a Nyíregyháza Tigers a HFL, a Budapest Titans, a Szekszárd Bad Bones és az Újpest Bulldogs a Divízió I helyett a legalsó osztályt választotta, valamint kiesett a Tatabánya Mustangs. Új csapat a Budapest Eagles 2, valamint a Rebels OldBoys. A nagy létszámra való tekintettel két csoportban indultak a küzdelmek. Mindkét csoportban a 6 csapat egykörös (5 mérkőzéses) alapszakaszt játszott, és a legjobb 4-4 csapat jutott be a rájátszásba, ahol 1-1 mérkőzésen dőlt el a továbbjutás ill. a döntő.

Alapszakasz

Nyugati csoport

Keleti csoport

Rájátszás

Díjak, elismerések
A 2017-es év legjobb felnőtt játékosa: Törzsök Tamás (LB, Budapest Cowbells)
A 2017-es év legjobb U19 játékosa: Jónás Máté (QB/CB, Miskolc Steelers)
A 2017-es év legjobb U17 játékosa: Kunkli László (QB, Gladiators)

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos oldal

Amerikai futball Magyarországon
magyar amerikaifutball-bajnokság